Loftsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Jón Loftsson (1124–1197), chef islandais ;
  (mort en 1224), abbé de Þykkvabæjarklaustur, en Islande ;
  (mort en 1354), abbé de Þykkvabæjarklaustur ;
  (mort en 1446), chef islandais ;
  (né en 1987), golfeur islandais.

Notes et références